Fairfield Inn ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairfield Inn (Cashiers, North Carolina), NRHP-ID 82003476
 Fairfield Inn (Fairfield, Pennsylvania), NRHP-ID 73001583